Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1933/34 war die erste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in drei Abteilungen mit je acht Mannschaften aufgeteilt. Die jeweiligen Abteilungssieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1934/35, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der SV Hertha Schneidemühl und der SC Comet Stettin im Rundenturnier durch. Da die Bezirksklassen zur kommenden Spielzeit um eine Gruppe erweitert wurden, gab es in dieser Saison keine Absteiger in die 1. Kreisklassen.

Abteilung Ost 

|}

Abteilung Süd 

|}

Abteilung West 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1933
Fußballsaison 1933/34